APX steht für:
 APX Group (Amsterdam Power Exchange), 1999 gegründete Energiebörse, 2015 mit EPEX SPOT fusioniert
 LVR-Archäologischer Park Xanten, Park mit originalen und rekonstruierten römischen Bauten
 1,7-Diamino-1,7-dinitrimino-2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaheptan, einem neueren Explosivstoff
 Atelier de Construction de Puteaux, ehemaliger französischer Rüstungshersteller
 47 mm APX, französische Panzerabwehrkanone aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
 Nvidia APX 2500, Prozessor der Firma Nvidia
 Klasse der effektiv approximierbaren Probleme in der Informatik; siehe Approximationsalgorithmus
 Schwarz-Weiß-Film von Agfa

apx steht für:
 Aputai (ISO-639-3-Code), Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar (Sprache)

APX